Мартиновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мартиновка — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Мартиновка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Мартиновка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Мартиновка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.